Счастли́вая улица — улица в Кировском районе Санкт-Петербурга, проходит от бульвара Новаторов до проспекта Народного Ополчения.

История 
Изначально Счастливая улица возникла в начале XX века в одной из пригородных местностей Санкт-Петербурга (на тот момент)  — Автово, недалеко от современной Комсомольской площади. Название, вероятно, возникло как эмоциональное выражение состояния владельцев домов, построенных в этом месте одним из первых Обществ собственников жилищ.

16 января 1964 года Счастливая улица, проходившая в районе Автово, была упразднена и одновременно это название получил новый проезд в Дачном. В решении было указано, что наименованная улица получила своё название по прежней Счастливой улице, «снесенной при подготовке к обороне Петрограда в 1919 г.», хотя прежняя Счастливая улица в действительности формально существовала после обороны Петрограда ещё сорок пять лет.

Внешний вид 
В настоящее время Счастливая улица представляет собой небольшой по протяжённости, но широкий бульвар, южная часть которого занята площадкой для отстоя автобусной станции «Счастливая улица».

Транспорт 
 Метрополитен: Станция «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов»
 Автобус:
 № 18 (улица Стойкости — Корабельная улица)
 № 68 (Счастливая улица — ЛЭМЗ)
 № 73 (Счастливая улица — площадь Стачек)
 № 81 (Счастливая улица — Торики)
 № 114 (Счастливая улица — станция метро «Елизаровская»)
 № 142 (Счастливая улица — улица Доблести)
 № 160 (Счастливая улица — микрорайон «Балтийская Жемчужина»)
 № 162 (Счастливая улица — Стрельна, «Нойдорф»)
 № 195 (Счастливая улица — Южное кладбище)

Пересекает следующие улицы и проспекты 
 бульвар Новаторов
 проспект Народного Ополчения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список зданий Счастливой улицы на архитектурной фотобазе «Домофото»